

Astronomia
 2051 Chang – asteroide della fascia principale

Cinema
 Chang: la giungla misteriosa (Chang: A Drama of the Wilderness) – film del 1927 diretto da Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack
 Chang (창) – film del 1997 diretto da Im Kwon-taek

Personaggi immaginari
 Julia Chang – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Mark Chang – personaggio della serie animata Due fantagenitori
 Michelle Chang – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Mike Chang – personaggio della serie televisiva Glee
 Pierre Chang – personaggio della serie televisiva Lost
 Chang Chong Chen – personaggio della serie a fumetti Le avventure di Tintin
 Chang Wufei – personaggio della serie televisiva animata Gundam Wing

Persone

Ha-Joon Chang (1963) – economista sudcoreano
 Chang Chen-yue (1974) – cantautore, chitarrista, dj ed attore taiwanese
 Chang Yu-Sheng (1966-1997) – cantante, compositore e produttore discografico taiwanese

Altro
 Chang – birra tailandese
 Chang – strumento musicale persiano
 Scuola Chang – complesso degli insegnamenti di Chang Dsu Yao